De Stip (televisieprogramma), televisieprogramma op VTM
De Stip (Emmen), een kunstwerk in Emmen

Zie ook 
 Stip (doorverwijspagina)